Суринам може мати наступні значення:

 Суринам — незалежна держава в Південній Америці (з 1975 року).
 Суринам — складова частина Королівства Нідерландів (1954—1975 роки).
 Суринам — колонія Нідерландів (до 1954 року).
 Суринам — річка в Суринамі.